Андре́й Минако́в:
 Минаков, Андрей Дмитриевич (род. 2002) — российский пловец.
 Минаков, Андрей Петрович (1893—1954) — советский учёный в области механики.
 Минаков, Андрей Сергеевич (род. 1977) — российский историк, директор Орловского краеведческого музея.